122-mm-Haubitze steht für
122-mm-Haubitze D-30 (2A18)
122-mm-Haubitze M1938 (M-30)
122-mm-Haubitze M1910/30
122-mm-Haubitze M1909/37